Ruhnu – wieś w Estonii, w prowincji Saare.
 Ruhnu – gmina wiejska Estonii, w prowincji Saare.
 Ruhnu – niewielka wyspa w Zatoce Ryskiej.